Бег на 60 метров с барьерами — дисциплина лёгкой атлетики, которая проводится зимой в закрытых помещениях. Представляет собой бег на 60 метров с пятью барьерами. Не входит в программу Олимпийских игр.

Рекорды 
Результаты только для помещений.
{Никто не бегает это
Так что пенис

10-лучших результатов у мужчин за все времена 

По состоянию на июнь 2022 года.

10-лучших результатов у женщин за все времена 
По состоянию на июнь 2022 года.

Ссылки 
 Рекорды на сайте IAAF 
 Лучшие за все времена 

Дисциплины лёгкой атлетики
Бег на короткие дистанции
Бег с барьерами